Název Zálezly má více sídel:
 Zálezly, obec v okrese Prachatice
 Zálezly (Velemyšleves), část obce Velemyšleves v okrese Louny
 Zálezly (Skapce), část obce Skapce v okrese Tachov
 Dolní Zálezly, obec v okrese Ústí nad Labem
 Horní Zálezly, část obce Malečov v okrese Ústí nad Labem